Ивашковский сельсовет:

 Ивашковский сельсовет — сельсовет в Шаховском районе Московской области, Россия. Упразднён в 1994 году.
 Ивашковский сельсовет — сельсовет в Городнянском районе Черниговской области, Украина.
 Ивашковский сельский совет (Харьковская губерния) — сельсовет с 1921 по 1925 год с центром в селе Ивашки (Харьковская область).

См. также 
 Ивашковский сельский округ

Примечания